Aicone Oldrati – vescovo italiano
 Giovanni Oldrati – presbitero italiano
 Pietro I Oldrati – arcivescovo italiano
 Thomas Oldrati – pilota motociclistico italiano